Zalužany bezeichnet

 Zalužany, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Zalužany, Ansiedlung von Kosmonosy, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Zalužany, Wüstung in der Gemeinde Chabařovice, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 Hrnčiarske Zalužany, Gemeinde im Okres Poltár, Slowakei
 Rimavské Zalužany, Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, Slowakei